McSherry ist der Familienname folgender Personen:
Frank McSherry, US-amerikanischer Informatiker
 Hugh McSherry (1852–1940), britischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof
 James McSherry (1776–1849), US-amerikanischer Politiker